Cihat Çelik – calciatore olandese
 Mehmet Zeki Çelik – calciatore turco
 Mervan Çelik – calciatore svedese
 Muğdat Çelik – calciatore turco
 Osman Çelik – calciatore turco
 Pelin Çelik – pallavolista e giocatrice di beach volley turca